Кубок Бернокки () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Леньяно.

История 
Гонка была основана в 1919 году предпринимателем Антонио Бернокки совместно с его братьями братьями Андреа и Мишелем в Леньяно и передал исполнительную организацию гонки другу семьи Пино Коззи, президенту спортивному клубу "Unione Sportiva Legnanese", который с тех пор является организатором гонки..

В разные годы её победителями становились такие известные итальянские велогонщики как Фаусто Коппи, Джузеппе Саронни, Феличе Джимонди, Джино Бартали.

С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 1.1. 

Наряду с Кубком Агостини и Тре Валли Варезине является частью так называемой Ломбардской тройки — трёх однодневных итальянских велогонок, проводимых по дорогах Ломбардии на следующий день одна за одной.

В 1961, 1976 и 1984 годах одновременно являлась чемпионатом Италии по шоссейному велоспорту.

Также входит в Велошоссейный кубок Италии.

Призёры 

 В 1953 году первое место заняли два гонщика.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1919 года
Спортивные соревнования в Ломбардии